Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; ) — российская певица, видеоблогер, автор песен, телеведущая. После победы в 2015 году в кастинге-шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт лейбл Black Star.

В 2019 году была номинирована на премию Kids’ Choice Awards в номинации «Любимый российский музыкальный блогер».

В 2021 году получила Премию Муз-ТВ за песню «Краш», Премию «Песня года», в премии «TopHit awards» Клава Кока победила в трёх номинациях, получила награду «Topical style awards» как «Самая стильная певица года». Изображение Клавы Коки висело на главном небоскрёбе Times Square в Нью-Йорке в рамках компании «Equal» от Spotify в поддержку женщин-артисток по всему миру.

Биография 
Родилась 23 июля 1996 года в Екатеринбурге. У неё есть родные брат и сестра. Когда Клаве было 13 лет, её семья переехала в Москву.

После школы собиралась поступать на продюсерский факультет ВГИКа, однако, по воспоминаниям, ей не хватило одного балла по ЕГЭ для поступления на обучение на бюджетной основе, и она поступила на факультет государственной службы и управления в РАНХиГС.

Карьера 
По словам Высоковой, понимание того, что она хочет быть артисткой, пришло к ней в три года, тогда она попросила мать отвести её на пение. Поступила в джаз-хор в Свердловскую детскую филармонию и параллельно училась в музыкальной школе по классу фортепиано. В раннем детстве начала выступать с хором по России и за рубежом. В 8 лет поняла, что хочет развиваться в сфере музыки и написала песню, посвящённую бабушке, но в свет она так и не вышла. В 2010 году Высокова написала свою вторую песню «Cuz I See», которую выложила в сеть под псевдонимом Клава Кока. Именно тогда она решила стать музыкантом. Своими кумирами считает участниц группы «Ранетки» и Джастина Бибера.

В 2012 году приняла участие в международном фестивале-конкурсе «Я-артист» и вышла в финал.

В 2015 году приняла участие в шоу «Главная сцена», где Диана Арбенина, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев и Николай Носков подвергли жёсткой критике её стиль исполнения.

В том же году выпустила дебютный альбом «Кусто», куда вошло 6 композиций в стиле кантри-поп. Прошла кастинг «Молодая кровь» и заключила контракт с лейблом Black Star Inc.

В 2016 году впервые записала совместный трек — композицию «Если…» с Ольгой Бузовой.

В 2017 году Клава Кока начала активно развивать видеоблог на ютубе. Большую популярность получила рубрика «Клава Транслейт», где Клава Кока на русском языке стала перепевать иностранные хиты, а также рубрика «КокаПелла», где она а капелла перепевает русскоязычные треки.

В 2018 году стала ведущей телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».

В 2019 году радикально сменила имидж и музыкальный стиль и выпустила песню «Влюблена в МДК», клип к которой был снят в нестандартном формате Instagram-сториз. На смену милой девушке с длинными русыми волосами и спокойными гитарными мелодиями пришла дерзкая блондинка, исполняющая смесь R’n’B, хип-хопа и поп-хитов в стиле 1990-х.

С февраля 2020 года Кока начала развивать свой канал в TikTok.

В 2020 году собрала стадион «ВТБ Арена» на своём сольном шоу «Покинула чат».

В 2021 году попала в список Forbes в рейтинге «30 самых перспективных россиян до 30 лет».

Клава Кока является рекламным лицом крупных международных брендов: Pepsi, Garnier, KitKat, Montale, SOKOLOV.

В апреле 2022 года записала песню под названием «Мама», которая стала саундтреком к мультфильму «Мальчик-Дельфин».

Санкции 
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, внесена в санкционные списки Украины предполагающие блокировку активов, полное прекращение коммерческих операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Видео

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Ведущие телепередачи «Орёл и решка»
Поп-вокалисты России
Исполнители Black Star Inc.
Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Клава Кока
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине